Thermostat, dispositif permettant de maintenir un système à une température relativement stable
  thermostat d'un four, électroménager
 Thermostat, concept en thermodynamique